Sivignon est un nom propre français qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Sivignon, commune française du département de Saône-et-Loire.

Patronyme 

 Françoise Sivignon (1956-), médecin française, personnalité de l’aide humanitaire. 

Patronyme français
Toponymie française